«Аводá Зарá», также «Абода Зара» (,  'avodah zarah — букв. «чужое служение») — трактат в Мишне, Тосефте, Вавилонском и Иерусалимском Талмуде, в разделе Незикин («Ущербы»). Трактат посвящён вопросам взаимоотношений между иудеями и язычниками.

Название трактата 
Трактат, посвящённый отношениям с иноверцами, попал в раздел Мишны «Незикин» («Ущербы»), так как его содержание является развитием темы, поднятой в параграфе 7:6 трактата «Санхедрин», где говорится о понятии «авода зара» («чужое служение»). Это понятие, вынесенное в название трактата, употребляется в самом широком смысле: под ним понимается любой отличающийся от иудейского религиозный культ, поклонение не только идолам, но и солнцу, звёздам, огню и т. д.; а также связанные с этими культами здания, предметы, объекты живой и неживой природы (камни, деревья и т .п.)

После возникновения христианства в иудаизме возник обсуждаемый до сего времени вопрос, подходит ли христианство под понятие «авода зара» и насколько применимы к нему изложенные в трактате законы. В средние века в изданиях, прошедших христианскую цензуру, название трактата обычно заменялось на עבודת כוכבים («служение звёздам» — аводат кохавим) или на аббревиатуру עכו"ם («служение звёздам и планетам» — акум, сокращение от עבודת כוכבים ומזלות), что имело целью показать, что законы трактата к христианам не относятся.

Предмет рассмотрения 
Моисеев закон строго предписывает иудеям сторониться от идолопоклонства в любой форме. Иудеям также предписано отторгать угрозу ассимиляции в чужую культуру:

Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их; и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего; ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и [тогда] воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов [богов] их сожгите огнем;… не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего; и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она; отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое.

Запрещено подражать обычаям идолопоклонников и вообще проявлять к ним какой-либо интерес:

Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа, Бога твоего, который ты сделаешь себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой.

Соблюдайте всё, что Я сказал вам, и имени других богов не упоминайте; да не слышится оно из уст твоих.

В эпоху Мишны (I—II вв. н. э.) христианство ещё не получило широкого распространения; иноверцы, с которыми евреям приходилось иметь дело в то время — это, в основном, представители древнегреческой и римской религии. Вопросам отношений с ними и посвящён трактат «Авода зара».

Содержание 
Трактат «Авода зара» в Мишне содержит 5 глав и 50 параграфов. Как и многие другие трактаты, он начинается с числового правила: за три дня до языческих праздников Мишна запрещает еврею совершать сделки с язычниками.

 Глава первая вводит ограничения на сделки с язычниками. Сделки с ними запрещены за три дня до языческого праздника, так как результат сделки может обрадовать язычника, вследствие чего он будет благодарить своих идолов. Перечисляются главные языческие праздники: календы, сатурналии, дни рождения обожествлённых императоров и т. д. Однако Мишна разрешает вступать в торговые отношения с язычником вне города, где идёт языческое празднество, и даже приобретать товар в лавке язычника в самом этом городе при условии, что эта лавка не украшена к празднику. Запрещено продавать язычникам то, что может пригодиться им в их религиозном ритуале (плоды кедра, ладан, белых петухов и т. п.) или вообще принести вред (например, диких зверей). Разрешено участвовать в строительстве общественных зданий, но не таких, которые могут послужить идолопоклонству.

 Глава вторая задаёт ограничения на использование вещей и услуг язычников. Связано это, в частности, с недоверием к этическим принципам язычества. Запрещается, например, оставаться с язычниками наедине, что мотивируется вероятной склонностью язычника к разврату или убийству. Вводятся запреты на некоторые продукты язычников — вследствие опасения, что эти продукты могут иметь отношение к идолослужению, либо из-за серьёзных сомнений в их кошерности. Приводится список таких продуктов: вино, кожи животных, имеющие отверстие напротив сердца (это означало, что животное было принесено в жертву), сыр, молоко, оливковое масло и т. д.

 Глава третья определяет отношение к предметам, связанным с языческими культами. Запрещены, например, украшения с языческими символами — изображениями солнца, луны или дракона; такие вещи, будучи найденными, должны быть выброшены в море. Если объектом идолопоклонства является специально посаженное для этого дерево (אשרה - ашера), то от него нельзя получать какую-либо выгоду: отдыхать в его тени или растапливать печь полученными из него дровами.

 Глава четвёртая рассматривает некоторые частные вопросы, связанные с предметами идолослужения: разрешены ли вещи, найденные у придорожной гермы; можно ли пользоваться садом или баней, принадлежащими языческому храму; в каких случаях предметы культа теряют свой статус. Затем Мишна переходит к вопросу о вине язычников (יין נסך — букв. «вино возлияний»), то есть о вине, потенциально предназначенном для ритуалов поклонения идолам. Постановления на этот счёт очень строги: запрещается вино, которого язычник коснулся, или которое находилось во владении язычника без присмотра.

 Глава пятая завершает начатое в предыдущей главе обсуждение вопроса о вине язычников. Например, если во время переливания кошерного вина из бочки в сосуд язычника использовалась воронка, то капли вина, оставшиеся на этой воронке, сделают некошерным вино, разливаемое в другие сосуды с её помощью. Заканчивается трактат постановлением о порядке очищения купленной у язычника посуды.

Затрагиваемые темы 
Трактат «Авода Зара» чаще других трактатов Талмуда подвергался цензуре и становился объектом споров и критики. В нём, особенно в Вавилонской Гемаре, содержится много агадического материала, как например, об истории разрушения Второго храма (листы 8-9), о Псалме 1 (19), о применявшихся в то время лекарственных средствах (28-29), о короне царя Давида (44) и т. д.
 В Тосефте, 1:14 рекомендуется не обсуждать между собой других людей, даже говоря об их достоинствах, так как от перечисления достоинств легко перейти к недостаткам. Далее, в параграфах 1:17-19 даются советы выходить в путь в сопровождении праведного человека, сторониться нечестивых и слушать совета старших: «если молодые скажут тебе отстроить Храм — не слушай их, а если старики скажут тебе разрушить Храм — слушайся их».
 Тосефта, 2:6 на основании  запрещает посещать зрелища язычников, даже не связанные с религиозными культами.
 Тосефта, 4:3-6 призывает евреев жить в земле Израиля: «проживание в земле израильской равносильно всем заповедям, что в Торе».
 В Мишне, 2:5 приводится разговор между рабби Ишмаэлем и рабби Иехошуа о причине запрета языческого сыра. В следующем параграфе упоминается, что Иехуда ха-Наси отменил запрет на языческое оливковое масло.
 В Мишне 3:4 приводится ответ Раббана Гамлиэля на вопрос язычника, почему он считает себя вправе мыться в бане Афродиты. Суть ответа сводится к тому, что основное назначение помещения не связано с культом, причём и сами язычники, естественно, ведут себя в бане не так, как в храме.
 Замечательна по содержанию Мишна 4:7: Спросили стариков в Риме: если Богу противны другие божества, почему Он их не уничтожает? Они ответили: если бы поклонялись предметам излишним, Он уничтожил бы их; но ведь поклоняются солнцу, луне, звездам, созвездиям; неужели ему разрушать свой мир из-за глупцов? — И они сказали им: тогда пусть Он уничтожит те предметы идолопоклонства, в которых мир не нуждается, и оставит необходимые. Они ответили: Ведь это именно и ввело бы язычников в еще большее заблуждение, ибо они скажут: вот, видите, эти — настоящие божества, так как они не погибли. — В Тосефте (6:7) еще прибавляется к этому: кто-нибудь силой отнял у ближнего мерку пшеницы и засеял ее; — семя по праву не должно бы всходить; кто-нибудь имел связь с чужой женой — по всей справедливости не должно бы последовать оплодотворения. Однако мировой порядок идет своим чередом, а глупцы, нарушающие закон, за это ответят.
 В Тосефте 8:4-8 разбираются Семь законов потомков Ноя, которые иудаизм считает необходимым минимумом, возложенным на всё человечество.

Примечания

Литература 
 Avoda Zara. Jewish Virtual Library.
 The Talmud. Full text in English. Jewish Virtual Library.

Ссылки 
 
 О Трактате Авода зара

Мишна
Талмуд